Wapen van Zwijndrecht (België)
Wapen van Zwijndrecht (Nederland)